El llamado Castillo del Mau Vizinho, también conocido como Castillo de Pontega, está situado en la parroquia de Igrejinha, municipio de Arraiolos, en el Distrito de Évora, Portugal.

Este es un sitio arqueológico junto al río Pontega, afluente del río Divor, que se remonta a la época de la  invasión romana de la península ibérica. Destaca una supuesta fortificación romana, que data del  a.C. o incluso antes, con un plan cuadrangular, en bloques ciclópeos de sillería de granito, dispuestos en dos filas paralelas, constituyendo dobles vestimentas. La construcción se levanta sobre una considerable plataforma de vertedero artificial, con rastros de acceso desde el lado este. En los alrededores se han identificado materiales de construcción romanos, como tejas, ladrillos y sillares de granito en abundancia.

Un monumento, único en la región, está siendo estudiado por varios investigadores. Asimismo, se está estudiando la clasificación de su protección por las autoridades públicas portuguesas.

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 

Castillos de Portugal
Arraiolos
Évora